Первый дивизион 1972 () — 59-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1972 на сайте danskfodbold.com
 Сезон 1972 на сайте rsssf.com

1972
Дания
Спорт в Дании в 1972 году